Спекуля́ция (от  «взгляд»)

 В общенаучном, философском значении — отвлечённое, умозрительное рассуждение в противоположность рассуждению об эмпирических фактах (см. Спекуляция (философия)).
 В экономической лексике — получение дохода за счёт разницы между ценами покупки и продажи. По сути, любую торговую операцию можно считать спекулятивной. В экономической литературе часто встречается попытка разделить спекуляцию и инвестиции, однако единого мнения здесь нет.
 В переносном смысле — использование каких-либо обстоятельств, чьих-либо затруднений в своих интересах, своих планах (например, спекуляция на политических затруднениях).

Примеры спекуляции в экономике 
 Получение прибыли (или убытка) от разницы между ценами покупки и продажи. При этом не предполагается каких-либо действий с объектом спекуляции. Разница цен может возникать на разных рынках в одно и то же время (арбитраж в пространстве) или на одном и том же рынке в разное время (арбитраж во времени).
 Покупка и продажа акций, облигаций, сырья, валюты, коллекционных предметов, недвижимости, производных ценных бумаг или других ценностей для получения выгоды из изменения их стоимости. Не является спекуляцией покупка тех же объектов для личных или производственных целей, а также для иного получения прибыли, например, через дивиденды или с использованием механизмов принятия решений в свою пользу (инсайдерский интерес), а также операции, направленные на хеджирование ценовых рисков или процентный арбитраж. Однако определить это можно только по внутренним целям торговца, и очень часто все эти сделки считаются спекулятивными.
 Скупка на закрытых рынках и перепродажа на открытых рынках дефицитных товаров в условиях каких-либо ограничений свободы торговли (например, во время войны, блокады, эмбарго, стихийных бедствий) либо объективной ограниченности ресурса (билеты на спортивные соревнования, концерты, спектакли и т. п.). Такая деятельность иногда административно или уголовно наказуема, в том числе и в странах с рыночной экономикой, и в связи с этим является частью «теневой экономики». В Советской России и СССР спекуляция, определяемая как скупка и перепродажа с целью наживы, в зависимости от объёма операций была административно или уголовно наказуемой.

Спекуляция в СССР 

В СССР спекуляция считалась вариантом нетрудовых доходов и являлась уголовным преступлением.
Спекуляция, то есть скупка и перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы, — наказывается лишением свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до трехсот рублей.

Спекуляция в виде промысла или в крупных размерах — наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества.

Мелкая спекуляция, совершенная повторно, — наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом до двухсот рублей с конфискацией предметов спекуляции.

Прекращение преследования спекулянтов в СССР 
Парадоксальным образом, 31 октября 1990 года был принят Закон СССР «Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и за злоупотребления в торговле», но в том же 1990 году была изменена ст. 154 УК РСФСР, сужено понятие «спекуляции», отменено преследование мелких неоднократных спекуляций. С февраля 1991 года спекуляция в РСФСР официально перестала быть преступлением, соответствующая статья исключена из уголовного кодекса, но сама норма уголовного законодательства отменена не была. В новом УК РФ издания 1992 года напротив статьи 154 «Спекуляция» было напечатано «исключена» со ссылкой на соответствующий нормативный акт — Закон РСФСР от 28 февраля 1991 года «О действии на территории РСФСР Закона СССР от 31 октября 1990 года». Президентский указ Б. Н. Ельцина «О свободе торговли» заблокировал норму о спекуляции, а Председатель Совета Министров РФ Е. Т. Гайдар неоднократно публично заявлял, что в России отсутствует уголовная ответственность за спекуляцию. При этом ещё до 1993 года Управление МВД РФ по борьбе со спекуляцией продолжало функционировать, фиксировать и вести учёт зафиксированных им фактов спекуляции, подавая наверх соответствующую статистику.

См. также 

 Дилер
 Арбитраж (экономика)
 Инвестиции
 Финансирование
 Фарцовка
 Мешочники
 Челноки
 Инвестор
 Трейдер
 Теневая экономика в СССР

Примечания

Ссылки 
 

Финансовые рынки
Экономические термины
Теневая экономика в СССР